Jelka je lahko:
 
Jelka, žensko osebno ime 
jelka (latinsko Abies L.), iglasto drevo
 Jelka, občina na Slovaškem

Zunanje povezave